Závist, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud, en République tchèque
 Oppidum de Závist, une importante agglomération celtique du second âge du fer
 (7440) Závist, un astéroïde